Heptanon se može odnositi na sledeće ketone sa sedam atoma ugljenika i formulom C7H14O:

 2-Heptanon (Metil amil keton)
 5-Metil-2-heksanon (Metil izoamil keton)
 4-Metil-2-heksanon (Metil 2-metilbutil keton)
 3-Metil-2-heksanon (Metil 1-metilbutil keton)
 3,3-Dimetil-2-pentanon 
 4,4-Dimetil-2-pentanon (Metil neopentil keton)
 3,4-Dimetil-2-pentanon 
 3-Heptanon 
 2,4-Dimetil-3-pentanon (Diizopropil keton)
 4-Heptanon 
 2-Metil-3-heksanon (Izopropil propil keton)
 4-Metil-3-heksanon (Etil sec-butil keton)
 5-Metil-3-heksanon (Etil izobutil keton)

Vidi još 
 Cikloheptanon
 Metilcikloheksanon
 2-Metilcikloheksanon
 3-Metilcikloheksanon
 4-Metilcikloheksanon

Диалкилкетони